Фельман — эстонская фамилия. Известные носители:

 Фельман, Фридрих Роберт (1798—1850) — эстонский писатель и врач.
 Фельман, Андреас (1898—1948) — эстонский авиационный инженер.
 Фельман, Георг (1895—1975) — эстонский моряк.